Bacsó Jenő (1877–1955) jogász, egyetemi tanár
 Bacsó Jenő (1918–1981) jogász